Das Wort Faktormenge bezeichnet folgende Begriffe:

 Die Faktormenge (Mathematik), ein Begriff der Mengenlehre in der Mathematik. Beispiele hierfür sind
 die Faktorgruppe,
 der Faktorraum,
 der Faktorring und
 die Vervollständigung eines metrischen Raumes.

 Eine Menge von Produktionsfaktoren, die Menge von in der Produktion eines ökonomischen Gutes eingesetzten Faktoren in der Wirtschaft.